

Ход соревнований 
В августе 1990 года мировой рекордсмен Батч Рейнольдс на соревнованиях в Монте-Карло был уличён в применении запрещённого стероидного препарата нандролона и дисквалифицирован на два года. В декабре 1991 года Рейнольдс обжаловал дисквалификацию, однако апелляция была отклонена ИААФ. Тем не менее, федеральный суд США решил, что Рейнольдс имеет право участвовать в отборочном турнире в олимпийскую сборную. Тогда ИААФ объявила, что дисквалификации подвергнется любой спортсмен, который будет соревноваться с Рейнольдсом. В конце концов Рейнольдсу было разрешено участвовать в отборочном турнире, но Олимпийские игры в Барселоне он был вынужден пропустить.

Даже в отсутствие лидера, фаворитами были три американских спортсмена: чемпион предыдущей олимпиады Стив Льюис, бронзовый медалист Дэнни Эверетт, а также Куинси Уоттс. Эверетт в полуфинале повредил ногу и выбыл из борьбы. В другом полуфинале споткнулся и упал на дорожку ещё один известный спортсмен англичанин Дерек Редмонд.

В финале Уоттс и Льюис стартовали одинаково мощно, после первых 200 метров Уоттс оторвался от соперника и к финишу обогнал Льюиса почти на 7 метров. Третьим стал кениец Самсон Китур, бронзовый призёр Игр Содружества 1990 года.

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Куинси Уоттс дважды обновлял олимпийский рекорд — 43,71 в полуфинале и 43,50 в финале.

Результаты

Восьмёрка лучших 
Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

 Предварительные забеги Барселона, Олимпийский стадион, 01.08.1992

Четвертьфиналы 
Барселона, Олимпийский стадион, 02.08.1992

 Полуфиналы Барселона, Олимпийский стадион, 03.08.1992

Финал 
Барселона, Олимпийский стадион, 05.08.1992

 Предолимпийские соревнования Чемпионат США, Нью-Орлеан, 28.06.1992

Примечания 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
М